Шлюмберже́ (, ) — французьке прізвище німецького походження.

Персоналії 
 Жан Шлюмберже (1877—1968) — французький письменник, поет і журналіст.
 Леон-Ґюстав Шлюмберже (1844—1929) — французький історик, археолог, фахівець у галузі нумізматики та візантійської сигілографії.

Інше 
 «Шлюмберже» — французька компанія, що обслуговує нафтові родовища.

Французькі прізвища